Kronberg :

 Kronberg im Taunus, ville allemande située dans le land de Hesse
 Kronberg, montagne en Basse-Bavière.